Satawan (también Satowan) es un atolón en el Océano Pacífico. Geográficamente pertenece a las islas Mortlock en el archipiélago de las Islas Carolinas y políticamente a la región insular Mortlocks en el estado de Chuuk en los Estados Federados de Micronesia.

Según el censo de 2000, el atolón tiene una población de 2935. Del área total de 419 km² (incluida la laguna), sólo 5,1 km² son tierra.

Un campo de aviación japonesa se encontraba en el atolón durante la Segunda Guerra Mundial.

Municipios 
Atolón Satawan administrativamente consta de cuatro de los 40 municipios del Estado de Chuuk, llamados según el nombre de los islotes principales:

 Satowan (Satawan) (este)
 Ta (sur)
 Kuttu (Kutu) (oeste)
 Moch (More) (norte)

Islas 
La siguiente lista de 33 islas nombradas (motus) está incompleta. Comienza en el norte con Moch al este del Canal del Norte, y continúa en el sentido de las agujas del reloj:

Véase también 
 Geografía de los Estados Federados de Micronesia
 Geografía de Oceanía

Referencias 

Islas del estado de Chuuk
Municipios del estado de Chuuk